Hospital Records — незалежний музичний лейбл у Лондоні. Орієнтований в основному на музику Drum & bass. Був заснований у 1996 році Тоні Колманом (також відомим як London Elektricity) та Крісом Госсом, і за останні роки став одним з найвідоміших лейблів в танцювальній музиці у Великій Британії. На лейблі записуються такі відомі виконавці, як High Contrast, Camo & Krooked, Netsky, London Elektricity, Logistics, Nu:Tone, Fred V & Grafix та S.P.Y. Також випускаються треки інших музикантів жанру DnB. У своїй штаб-квартирі в Форест-Хілл (Лондон) HospitalRecords запустив лейбл «Med School», а також музичне видавництво «Songs In The Key Of Knife» і всесвітній бренд фірмових вечірок «Hospitality». На лейблі також записується український гурт The Erised.

Артисти лейблу 
 Camo and Krooked
 Danny Byrd
 High Contrast
 Logistics
 London Elektricity
 Netsky
 Nu:Tone
 Fred V & Grafix
 S.P.Y.
 Metrik
 Hugh Hardie

Інші артисти, що видавалися на лейблі 
 Grand Unified
 Marcus Intalex & ST Files
 Espen Horne
 Audiomontage
 Delta
 Dagga
 Klute
 Child Support
 Syncopix
 Konsta aka Muffler
 Phuturistix
 SKC
 Crisis Loan aka Child Support
 Q-Project
 Radar
 Mistabishi
 Landslide
 Pluton & Skyer

Артисти, що видавалися на підлейблі Med School 
 Anile
 Bop

 Etherwood
 Frederic Robinson
 Keeno
 Lung
 Rawtekk
 Royalston
 Sunchase
 The Erised
 Unquote
 Whiney

Альбоми 
 2014 : Fred V & Grafix - Unrecognisable
 2014 : Nu:Tone - Future History
 2014 : Metrik - Universal Language
 2014 : Logistics - Polyphony
 2014 : Keeno - Life Cycle
 2014 : Various Artists - Hospital Mixtape: Etherwood
 2014 : S.P.Y - Back to Basics Chapter One
 2014 : Fred V & Grafix - Recognise
 2014 : Royalston - OCD
 2014 : Various Artists - We Are 18 
 2013 : Etherwood - Etherwood
 2013 : Camo & Krooked - Zeitgeist
 2013 : Lung - Wait Less Suspense
 2013 : Rawtekk - Sprouted And Formed
 2013 : Danny Byrd - Golden Ticket
 2012 : Various Artists - Sick Music 3
 2012 : S.P.Y - What The Future Holds
 2012 : Netsky - 2
 2012 : High Contrast - The Agony & The Ecstasy
 2011 : Camo and Krooked - Cross The Line
 2011 : London Elektricity - Yikes! Remixes!!
 2011 : London Elektricity - Yikes!
 2011 : Nu:Tone - Words & Pictures
 2010 : Danny Byrd - Rave Digger
 2010 : Netsky - Netsky
 2010 : Various Artists - Sick Music 2
 2009 : Various Artists - Future Sound of Russia
 2009 : Logistics - Crash, Bang, Wallop!
 2009 : Various Artists - Sick Music
 2009 : High Contrast - Confidential
 2009 : Mistabishi - Drop
 2008 : London Elektricity - Syncopated City
 2008 : Danny Byrd - Supersized
 2008 : Logistics - Reality Checkpoint
 2007 : High Contrast- Tough Guys Don't Dance
 2007 : Nu:Tone - Back of Beyond
 2007 : Various Artists - Weapons Of Mass Creation - Volume 3
 2006 : Logistics - Now More Than Ever
 2006 : Q-Project - Renaisance Man
 2006 : Cyantific - Ghetto Blaster
 2005 : London Elektricity - Power Ballads
 2005 : Various Artists - Weapons Of Mass Creation - Volume 2
 2005 : Nu:Tone - Brave Nu World
 2004 : High Contrast - High Society
 2003 : Various Artists - Weapons Of Mass Creation - Volume 1
 2003 : Phuturistix - Feel It Out
 2003 : Various Artists - Out Patients - Volume 3
 2003 : London Elektricity - Billion Dollar Gravy
 2003 : Various Artists - Plastic Surgery - Volume 4
 2002 : Various Artists - Plastic Surgery - Volume 3
 2002 : High Contrast - True Colours
 2001 : Various Artists - Out Patients - Volume 2
 2001 : Various Artists - Plastic Surgery - Volume 2
 2000 : Landslide - Drum + Bossa
 2000 : Various Artists - Out Patients - Volume 1
 1999 : London Elektricity - Pull the Plugi

Посилання

 Med School - Офіційний вебсайт 

Музичні лейбли
Лейбли звукозапису електронної музики